Кара-Джыгач — название населённых пунктов в Киргизии:

 Кара-Джыгач — село в Кадамжайском районе Баткенской области.
 Кара-Джыгач — село в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.
 Кара-Джыгач — село в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
 Кара-Джыгач — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
 Кара-Джыгач — село в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.
 Кара-Джыгач — село в Кара-Кульджинском районе Ошской области.
 Кара-Джыгач — село в Аламудунском районе Чуйской области.